Granjon steht für:

 Jacques-Antoine Granjon (* 1962), französischer Unternehmer (vente-privee.com)
 Robert Granjon (1513–1589/1590), französischer Schriftenschneider und Verleger